__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

Februar

Datum unbekannt 

201802
2018